Kotulla ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kotulla (1925–1987), deutscher Politiker (DDR-CDU)
 Bernhard Kotulla (* 1931), deutscher Bauingenieur
 Liane Kotulla (1939–2019), deutsche Gebrauchsgrafikerin und Illustratorin
 Martin Kotulla (* 1968), Geschäftsführer des Softwareherstellers SoftMaker
 Michael Kotulla (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Robert Kotulla (* 1968), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Theodor Kotulla (1928–2001), deutscher Regisseur
 Thomas Christian Kotulla (* 1981), deutscher Ökonom, Berater, Forscher und Autor